Lexikon steht für:

 Lexikon, ein Nachschlagewerk oder Wörterbuch:
 Enzyklopädie, ein besonders umfangreiches Nachschlagewerk
 Nachschlagewerk, ein Buch, das schnellen Zugang zu Wissen liefert
 Wörterbuch, im engeren Sinn ein Buch mit sprachlichen Informationen über Wörter
 Wortschatz (oder Vokabular), der Bestand an Wörtern in einer Sprache

Siehe auch:
 Mentales Lexikon, Repräsentation des Wortschatzes im menschlichen Gedächtnis und im Gehirn
 Lexicon Tower